Иан Скотт Уолтц (; ) — американский легкоатлет, специалист по метанию диска. Выступал за сборную США по лёгкой атлетике в 1996—2010 годах, бронзовый призёр Кубка мира, трёхкратный победитель национального чемпионата Соединённых Штатов, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Иан Уолтц родился 15 апреля 1977 года в городе Пост-Фолс, штат Айдахо. Впоследствии проживал в Бивертоне, Орегон, где представлял легкоатлетический клуб Nike.

Впервые заявил о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 1996 года, когда вошёл в состав американской национальной сборной и выступил на юниорском мировом первенстве в Сиднее, где стал шестым в толкании ядра и пятым в метании диска.

Занимался лёгкой атлетикой во время учёбы в Университете штата Вашингтон, состоял в местной легкоатлетической команде, неоднократно принимал участие в различных студенческих соревнованиях, в частности в 2000 году с результатом 58,72 занял девятое место в метании диска в первом дивизионе чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В 2002 году выиграл в метании диска бронзовую медаль на чемпионате США в Пало-Альто (62,26).

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах — на предварительном квалификационном этапе метнул диск на 58,97 метра, чего оказалось недостаточно для выхода в финал.

В 2005 году в той же дисциплине выиграл чемпионат США в Карсоне (64,54), был пятым на чемпионате мира в Хельсинки (64,27).

В мае 2006 года на соревнованиях в Салинасе установил свой личный рекорд в метании диска — 68,91 метра. Помимо этого, на турнире в Индианаполисе защитил звание чемпиона США (64,52), стал четвёртым на Всемирном легкоатлетическом финале в Штутгарте (62,94), завоевал бронзовую награду на Кубке мира в Афинах (62,12).

В 2007 году с результатом 63,60 стал серебряным призёром чемпионата США в Индианаполисе, уступив Майклу Робертсону. На чемпионате мира в Осаке метнул молот на 62,67 метра и в финал не вышел.

В июле 2008 года с результатом 65,87 выиграл национальный олимпийский отборочный турнир в Юджине, тем самым стал трёхкратным чемпионом США по лёгкой атлетике и благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Пекине. На Олимпиаде в программе метания диска показал результат 60,02 метра, не сумев преодолеть предварительный квалификационный этап.

На чемпионате США 2009 года в Юджине взял бронзу (61,91), на чемпионате мира в Берлине в финал не вышел (62,04).

Завершил спортивную карьеру по окончании сезона 2012 года.

Женат на олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом Стейси Драгиле, есть дочь.

Примечания 

Метатели диска США
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы США по лёгкой атлетике
Выпускники Университета штата Вашингтон